Eqalugarniarfik bezeichnet:
 Eqalugarniarfik (Bucht), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Eqalugarniarfik (Fluss, Avalleq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Eqalugarniarfik (Fluss, Maligiaq), Fluss im Distrikt Sisimiut, Grönland